Заплавка — название населённых пунктов:

Россия 
 Заплавка — село в Даниловском районе Волгоградской области.

Украина 
 Заплавка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.